Chuuk – stan w Mikronezji
 Chuuk – grupa wysp w Mikronezji
 Chuuk – grupa etniczna zamieszkująca wyspy Chuuk
 chuuk – język ludu Chuuk